Po-yang Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Poyang Hu, sjö, Jiangxi, 
 Boyang He, vattendrag, Jiangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar